Етерпињи може да се односи на:

 Етерпињи (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Етерпињи (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома